Боровско́й:

Персоналии 
 Боровской, Александр Иванович (1933—2014) — советский организатор производства.
 Боровской, Николай Иванович (род. 1946) — народный художник РФ (2003), академик Российской академии художеств (2010).
 Боровской, Юрий Викторович (род. 1971) — советский и российский футболист, арбитр.

Топоним 
 Казахстан
 Боровской — село в Костанайской области.

 Россия
 Боровской — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Боровской — посёлок в Пыщугском районе Костромской области.
 Боровской — посёлок в Шарьинском районе Костромской области.
 Боровской — несуществующий ныне поселок на территории Грязинского района Липецкой области.
 Боровской — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Боровской — посёлок в Артёмовском городском округе Свердловской области.
 Боровской — посёлок в Талицком городском округе Свердловской области.

См. также 
 Боровской сельсовет
 Боровской уезд
 Боровский
 Боровское